Komet Christensen se lahko nanaša na enega naslednjih kometov:
 164P/Christensen (Komet Christensen 2)
 170P/Christensen (Komet Christensen 4)
 210P/Christensen (Komet Christensen 1)

Neoštevilčeni periodični in neperiodični kometi z imenom Christensen pa so še (november 2009), :

 C/2005 B1 (Christensen) 
 P/2005 L4 (Christensen) 
 C/2005 O2 (Christensen) 
 P/2005 T2 (Christensen) 
 C/2005 W2 (Christensen) 
 C/2006 F2 (Christensen) 
 P/2006 R2 (Christensen) 
 P/2006 S1 (Christensen) 
 P/2006 S4 (Christensen) 
 P/2006 U5 (Christensen) 
 C/2006 W3 (Christensen) 
 P/2006 WY182 (Christensen) 
 P/2007 B1 (Christensen) 
 P/2007 C1 (Christensen)

Opombe in sklici